Engel kan som auktorsförkortning betyda:

 John Jay Engel
 Michael S. Engel
 Franz Engel

Robotskapade auktorsförkortningar